était un village situé dans le district de Maniwa, préfecture d'Okayama au Japon.

En 2003, le village comptait une population d'environ  et une densité de 48,15 personnes par km. La superficie totale était de .

Histoire 
Le , Yatsuka, les bourgs de Hokubō (du district de Jobo), Katsuyama, Kuse, Ochiai et Yubara ainsi que les villages de Chūka, Kawakami et Mikamo (tous du district de Maniwa) ont fusionné pour créer la ville de Maniwa.

Préfecture d'Okayama
Ancien village au Japon